La crosta de soca hirsuta, Stereum hirsutum, és un fitopatogen d'alguns arbres. S. hirsutum al seu torn és parasitat per certes altres espècies de fongs com el fong gelatinós anomenat Tremella aurantia. Els substrats per a S. hirsutum inclouen branques i fustes mortes tant de coníferes com d'arbres de fusta dura (incloent la d'alzina).

Fa cossos fructífers com conquilles de fins a 8 cm de diàmetre, per sota l'himeni és llis. Ocasiona un podriment blanc de la fusta.

Referències 
 ICHN Bages 
 C. Michael Hogan, Witch's Butter: Tremella mesenterica, GlobalTwitcher.com, ed; N. Stromberg 
 Species Fungorum. 2009. Synonymy: Stereum hirsutum
 USDA. 2009, USDA Fungal Database: Stereum hirsutum database

Russulals
Fitopatologia